Die folgende Liste der Länder nach Lebensmittelverbrauch pro Kopf sortiert Länder nach dem Verbrauch von Lebensmitteln in Kilokalorien (kcal) pro Person pro Tag. Sie ist damit nicht gleichbedeutend mit dem quantitativen Lebensmittelverbrauch in Kilogramm oder Tonnen, sondern orientiert sich an dem physiologischen Brennwert der verbrauchten Lebensmittel. Auch ist der Lebensmittelverbrauch nicht gleichbedeutend mit dem Lebensmittelkonsum. Der tatsächliche Lebensmittelkonsum kann niedriger sein als die angegebene Menge, da die Verfügbarkeit von Lebensmitteln vom Ausmaß der Verschwendung und der Verluste von Lebensmitteln in Haushalt und Gastronomie abhängt, beispielsweise bei der Lagerung, der Zubereitung und dem Kochen, als Tellerabfälle oder als an Haus- und Heimtiere verfütterte, weggeworfene oder verdorbene Mengen.

Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) liegt der durchschnittliche tägliche Mindestenergiebedarf bei etwa 1.800 Kilokalorien (7.500 kJ) pro Person pro Tag.

Liste 

Länder sind sortiert nach Lebensmittelverbrauch pro Kopf  pro Tag in Kilokalorien. Die Daten stammen von der Datenwebseite Our World in Data und verweisen auf die FAO.

Regionen 

Regionen der Welt nach Lebensmittelverbrauch pro Kopf in Kilokalorien pro Kopf pro Tag von 1961 bis 2018.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Lebensmittel